Deze pagina bevat transfers van de Dutch Basketball League 2015-16 (DBL).

Transfers 2015-16